Vrije verkiezingen, algemeen artikel over vrije verkiezingen
Vrije verkiezing (Polen-Litouwen), in de periode 1573–1791